Houstonia (Missouri), een plaats in de Verenigde Staten, in de staat Missouri
 Houstonia (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen
 Houstonia (planten), een geslacht van planten uit de sterbladigenfamilie